Резолюция Совета Безопасности ООН 185 — резолюция, принятая 16 декабря 1963 года. В декларации Совет рекомендует удовлетворить заявку Кении на вступление в ООН. Резолюция была принята единогласно.

Вопрос был поднят после того как, в связи с получением независимости, премьер-министр Кении Джомо Кениятта отправил в ООН телеграмму с просьбой о принятии Кении в ООН.
От имени правительства Кении и в качестве его Премьер-министра
имею честь уведомить Вас, что Кения, достигнув сегодня независимости,
желает настоящим подать заявление о приеме ее в члены Организации
Объединенных Наций со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. Буду благодарен, поэтому, если настоящее заявление будет
представлено Совету Безопасности на его ближайшем заседании. С этой
целью и во исполнение правила 58 правил процедуры Совета, я прилагаю
при сем соответствующее заявление.Примите и проч.

Джомо Кениятта

Премьер-министр Кении

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В УСТАВЕ

12 декабря 1963 г.

В связи с заявлением, поданным Кенией о приеме ее в члены Организации Объединенных Наций, имею честь, от имени правительства Кении
и в качестве его Премьер-министра, заявить, что Кения принимает обязательства, предусмотренные в Уставе Организации Объединенных Наций,
и торжественно обязуется выполнять их.
Джомо Кениятта
Премьер-министр Кении

Примечания

Ссылки 
 https://undocs.org/ru/S/RES/185(1963)
 https://en.wikisource.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_185

Резолюции Совета Безопасности ООН
Декабрь 1963 года
1960-е годы в Кении